Görgey ist der Familienname folgender Personen:

 Artúr Görgey (1818–1916), ungarischer General, siehe Artúr Görgei
 Gábor Görgey (1929–2022), ungarischer Dramatiker und Schriftsteller